Кершенбаум, Всеволод Яковлевич (1940—2021) — российский учёный в области химического и нефтяного машиностроения.
 Кершенбаум, Яков Маркович (1906—1973) — советский изобретатель и организатор производства в области нефтяного машиностроения.